Montescardia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hans Georg Amsel 1952. Montescardia ingår i familjen äkta malar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Äkta malar
Montescardia